Schikak, Şikak oder Schekak bezeichnet:

 Simko Schikak
 Schikak (Ethnie)